Charmus indicus est une espèce de scorpions de la famille des Buthidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Inde. Elle se rencontre au Tamil Nadu, au Kerala, en Andhra Pradesh et dans le territoire de Pondichéry.

Description 
Le mâle holotype mesure .

Étymologie 
Son nom d'espèce lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, l'Inde.

Publication originale 
 Hirst, 1915 : « Description of a new Indian Scorpion (Charmus indicus, sp. n.). » Annals & Magazine of Natural History, , ,  (texte intégral).

Liens externes 
 The Scorpion Files : Jan Ove Rein, Trondheim, Norwegian University of Science and Technology

Notes et références 

Buthidae
Espèce de scorpions (nom scientifique)
Faune endémique d'Inde